Ashima Shiraishi (née en 2001), grimpeuse américano-japonaise ;
Fuyumi Shiraishi (1936-2019), seiyū japonaise ;
Hitomi Shiraishi (née en 1971), actrice pornographique japonaise ;
Kazuko Shiraishi (née en 1931), poétesse japonaise ;
Kirara Shiraishi (né en 1996), athlète japonais ;
Kōji Shiraishi (né en 1973), réalisateur, scénariste et acteur japonais ;
Kōjirō Shiraishi (né en 1967), navigateur japonais ;
Mai Shiraishi (née en 1992), chanteuse, mannequin et idole japonaise ;
Miho Shiraishi (née en 1978), actrice japonaise ;
Michinori Shiraishi (1910-1945), militaire japonais ;
Ryōko Shiraishi (née en 1982), seiyū japonaise ;
Shiraishi Nagatada (1796-1862), mathématicien japonais ;
Sayuri Shiraishi, actrice pornographique japonaise ;
Takahiro Shiraishi (né en 1990), tueur en série japonais.

Shiraishi-jima, île de la mer intérieure de Seto au Japon.